Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2018/19 enthält alle Stammspieler der Meesterklasse 2018/19 sowie die übrigen Spieler, die mindestens eine Partie gespielt haben, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften meldeten vor der Saison zehn Stammspieler, die mindestens zwei Wettkämpfe bestreiten müssen, durften aber außerdem auch alle übrigen Vereinsmitglieder einsetzen. Während LSG IntelliMagic mit 12 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei En Passant Bunschoten-Spakenburg 21 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 159 Spieler zum Einsatz, von denen 44 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Wouter Spoelman (Kennemer Combinatie) mit 8 Punkten aus 9 Partien. Roger Meng (Charlois Europoort) erreichte 7 Punkte aus 9 Partien, Erik van den Doel (Charlois Europoort), Ruud Janssen (Bussums Schaakgenootschap) und Max Warmerdam (MuConsult Apeldoorn) je 6,5 Punkte, wobei van den Doel 8 Partien spielte, Janssen und Warmerdam je 9. Mit Daniel Fridman (HMC Den Bosch), Tyro Bekedam, Benjamin Go (beide Kennemer Combinatie), Michail Demidow, Namiq Quliyev, Peng Zhaoqin (alle En Passant Bunschoten-Spakenburg), Matthieu Cornette, Frank Erwich, Marcus Harvey, Maxime Lagarde (alle Bussums Schaakgenootschap), Artur Jussupow (MuConsult Apeldoorn), Paul Motwani (HWP Sas van Gent), Imre Héra (Charlois Europoort), Christian Seel, Fatih Baltic (beide SV Zuid-Limburg) und Mark Clijsen (De Stukkenjagers) erreichten 16 Spieler 100 %. Von diesen spielten Fridman, Quliyev und Erwich je drei Partien, Seel zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer (Die Stammspieler haben die Ranglistennummern 1 bis 10)
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2018), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2018; ARU = Aruba, AUS = Australien, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, RUS = Russland, SCO = Schottland
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

LSG IntelliMagic

HMC Den Bosch

Kennemer Combinatie

En Passant Bunschoten-Spakenburg

Bussums Schaakgenootschap

MuConsult Apeldoorn

HWP Sas van Gent

Charlois Europoort

SV Zuid-Limburg

De Stukkenjagers

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)
 Gemeldete Stammspieler beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Schach 2018
Schach 2019
Meesterklasse
Wikipedia:Liste